O torneio de simples masculino do tênis nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputado nas quadras do Marapendi Country Club, no Rio de Janeiro, com 48 tenistas. A final foi disputada no Clube de Tênis do Recreio, em uma quadra coberta, devido as chuvas que impediram a realização no Marapendi.

Medalhistas

Cabeças de chave 

<ol start="1">
  (campeão, medalha de ouro)
  (final, medalha de prata)
  (terceira rodada)
  (quartas de final)
  (segunda rodada)
  (quartas de final)
  (semifinal, medalha de bronze)
  (terceira rodada)

<ol start="9">
  (semifinal, quarto lugar)
  (terceira rodada)
  (quartas de final)
  (terceira rodada)
  (segunda rodada)
  (quartas de final)
  (segunda rodada)
  (segunda rodada)
|}

Cruzamentos 

 Inv = Convite
 IP = Vaga pela ITF
 Alt = Alternativo

 DSQ = desclassificação
 ret = abandono
 w/o = desistência (W.O.)
|}

Finais

Chave 1

Chave 2

Chave 3

Chave 4

Referências

Simples masculino